Naselja i otoci:
 Drvenik (Gradac), mjesto kod Makarske, 
 Drvenik (Konavle), mjesto u Konavlima
 Drvenik Veli, otok u Jadranu 
 Drvenik Mali (Trogir), naselje na otoku
 Drvenik Mali, otok u Jadranu 
 Drvenik Veliki (Trogir), naselje na otoku
 Drvenik (Zlarin), otok kod Zlarina